Bululawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bululawang, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Bululawang, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar